Trampolina 1 m kobiet - jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach skoków do wody. Eliminacje odbyły się 21 lipca, a finał rozegrany został 23 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 39 zawodniczek z 25 państw. Dwanaście najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwyciężczynią konkurencji została chińska skoczkini do wody He Zi. Drugie miejsc zajęła Włoszka Tania Cagnotto, a trzecie Wang Han, rodaczka triumfatorki.

Wyniki

Przypisy 

Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013